Héctor Fernández puede hacer referencia a:
 Héctor Alberto Fernández Fajo (1965-2014) compositor, productor, arreglista y pianista uruguayo.
 Héctor Fernández Otones (1983), actor y músico español
 Héctor Fernández Fernández-Nespral (1993), futbolista español